Бернард Кернан (, род. 25 июля 1955) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1976 г.

В составе сборной Ирландии участник шахматной олимпиады 1976 г., командного первенства мира среди студентов 1974 г., командного турнира в Остенде (1975 г.).

В 1972 г. представлял Ирландию на юниорском чемпионате Европы, в 1973 г. — на юниорском чемпионате мира.

После 1976 г. в турнирах высокого уровня не участвовал.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Б. Кернана в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Кернана на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад